Федера́льная автомоби́льная доро́га Р-23 «Псков» — автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь. Является частью европейского маршрута . До 31 декабря 2017 года также мог применяться старый учётный номер . Автодорога «Псков» отнесена к автомобильным дорогам федерального значения как соединяющая между собой административные центры субъектов России, что обозначается префиксом Р в её названии.

В Санкт-Петербурге начало автодороги имеет официальное название Киевское шоссе. В Ленинградской области носит народное название Киевское шоссе, по которому имеет нумерацию домов на участках трассы, проходящих по территории Пушкинского района Петербурга и Гатчинского района Ленинградской области.

Маршрут 

 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
 Плюсский район
 городское поселение «Заплюсье»
 Заплюсье, посёлок
 сельское поселение «Запольская волость»
 Заплюсье, деревня
 Заполье
 Стругокрасненский район
 сельское поселение «Хрединская волость»
 Феофилова Пустынь
 Лудони
 Комарино
 сельское поселение «Цапельская волость»
 Маяково
 Гмырино
 Катежно
 Строитель
 Нестерицы
 Цапелька
 Сверётово
 Ротный Двор
 Мараморочка
 Псковский район
 сельское поселение «Торошинская волость»
 Подборовье-1
 поворот на Подборовье-3
 городской округ «Псков»
 город Псков
 поворот на Псков через Любятово и на Северную объездную дорогу города Пскова
 Андрохново
 Кресты
 Учхоз
 Поклонная Горка
 Лопатино
 Псковский район
 сельское поселение «Ядровская волость»
 Черёха
 Соловьи
 Стремутка
 Погорелка
 Палкинский район
 сельское поселение «Черская волость»
 поворот на Вадрино
 поворот на Вернявино
 Черская
 Ванюха
 Орлы и Наумково
 повороты на Рожкополье и Федориху
 Островский район
 сельское поселение «Волковская волость»
 Дуловка
 поворот на Стадник
 Карпово
 городское поселение «Остров»
 город Остров
 сельское поселение «Бережанская волость»
 Глушни
 по границе с городом Остров
 Заньково
 Ивахново
 Черепягино
 Татищево
 Юршино
 сельское поселение «Горайская волость»
 Крюки
 Крени
 Решёты
 Гораи
 Ельняги
 Заходы
 Пушкиногорский район
 сельское поселение «Новгородкинская волость»
 Редковцы
 Новгородка
 сельское поселение «Велейская волость»
 Ременниково
 Клиново
 поворот на д. Исса
 Терехово
 Волхво
 Опочецкий район
 сельское поселение «Матюшкинская волость»
 Молоково
 Барабаны
 Серово
 Пуршево
 Алтово
 сельское поселение «Пригородная волость»
 городское поселение «Опочка»
 город Опочка
 сельское поселение «Пригородная волость»
 сельское поселение «Звонская волость»
 Гривы
 Аристово
 Голованово
 Звоны
 Маврино
 сельское поселение «Глубоковская волость»
 Мякишево
 Лашутино
 Зуйково
 Пустошкинский район
 сельское поселение «Алольская волость»
 Ночлегово
 Кисели
 Алоль
 Холюны
 поворот на Яссы
 Заречье
 сельское поселение «Пригородная волость»
 поворот на Соино
 Красково
 Старая Пустошка
 городское поселение «Пустошка»
 город Пустошка
 сельское поселение «Пригородная волость»
 повороты на автодорогу «Балтия»
 Заболотно
 сельское поселение «Гультяевская волость»
 поворот на Гультяи
 Линец
 Рудо
 Невельский район
 сельское поселение «Усть-Долысская волость»
 поворот на Таланкино
 поворот на Осовик и Фенево Трехалёвской волости
 Усть-Долыссы
 Жуково
 Бегуново
 сельское поселение «Плисская волость»
 Стрельниково
 Перебоево
 Ширнево
 Павлючки
 городское поселение «Невель»
 поворот на город Невель
 сельское поселение «Плисская волость»
 Плиссы
 городское поселение «Невель»
 поворот на город Невель
 сельское поселение «Плисская волость»
 Колоничено
 Лутище
 Караси
 Телицы
 Сукино
 сельское поселение «Артёмовская волость»
 Созыкино
 Тарасово
 поворот на Еменец
 поворот на Козлово и на город Невель с юга
 Блинки
 Лобок

Города 
 Санкт-Петербург
 Гатчина (в объезд города)
 Луга (в объезд города)
 Псков (вблизи центра города, через территорию города-городского округа)
 Остров
 Опочка
 Пустошка
 Невель (вблизи города)

Основные пересечения с другими дорогами на территории РФ

Технические характеристики трассы 
На основном протяжении является двухполосной.

В 2007 году начата и в сентябре 2011 года в основном закончена реконструкция автодороги на участке от дороги на Пушкин до деревни Дони. Выполнено:
 расширение магистрали до 6 полос —- 3+3 с разделительной полосой
 строительство надземного пешеходного перехода перед ответвлением дороги на Пушкин
 строительство 2-х полосного одностороннего тоннеля на ответвлении дороги на Пушкин (открыт 30 октября 2009 года)
 строительство подземного пешеходного перехода у Пулковской обсерватории (открыт в начале мая 2009 года)
 строительство надземного пешеходного перехода у Цветочного питомника
 строительство двухуровневой развязки на пересечении с Волхонским шоссе (открыта 1 сентября 2011 года)
 ликвидировано пересечение с Рехколовским шоссе
 строительство надземного пешеходного перехода у Рехколовского шоссе
 строительство двухуровневой развязки на пересечении с Красносельским шоссе (открыта 10 сентября 2011 года)
 строительство надземного пешеходного перехода у Новокондакопшино
 строительство двухуровневой развязки на пересечении с дорогой в Лесное (открыта в начале августа 2011 года)

В 2009 году открыт объезд города Луги.

В 2010 г. в большинстве населённых пунктов Псковской области, расположенных на автодороге «Псков», повышена разрешённая скорость движения автотранспорта

В 2014 году началось расширение дороги от деревни Дони до деревни Большие Колпаны. В октябре 2017 года завершён первый этап реконструкции, в ходе которого построен новый освещённый 6-полосный участок дороги от деревни Дони до объезда Гатчины в обход населённых пунктов Зайцево, Ижора, Малое Верево и Вайя с тремя транспортными развязками, виадуком над железной дорогой и двумя надземными пешеходными переходами.

7 августа 2020 года завершился второй этап реконструкции гатчинской объездной дороги. Трасса расширена с двух полос до шести, реконструированы пять путепроводов, в том числе два через железнодорожные пути и три в составе транспортных развязок в разных уровнях на пересечении трассы Р-23 с региональной дорогой 41К-100 Гатчина - Куровицы и федеральной А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо".

В перспективе предполагается построить участок с 54 до 80 км с обходом сел Вакколово, Лядино, Никольское, Новое Колено, Выра, Рождествено.

Также в дальнейшей перспективе планируется реконструкция трассы с 80 по 111 км до Мшинской с обходом сёл Парушино, Кузнецово, Беково, Покровка, Большая Ящера, Сорочкино.

Примечания

Ссылки 
 Интерактивная карта достопримечательностей вдоль автомагистрали М-20 (Санкт-Петербург — Псков — Невель)
 Интерактивная карта трассы Р23
 Р-23: все камеры трассы

Автомобильные дороги федерального значения России
Автомобильные дороги Ленинградской области
Автомобильные дороги Псковской области
Дороги Гатчинского района